Älmtasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älmtasjön (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (41,9 ha)
Älmtasjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (65 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn